Autostrada A13 (Austria)
 Autostrada A13 (Belgia)
 Autostrada A13 (Francja)
 Autostrada A13 (Luksemburg)
 Autostrada A13 (Niemcy)
 Autostrada A13 (Portugalia)
 Autostrada A13 (Szwajcaria)
 Autostrada A13 (Włochy)
 ATC (A13) – leki wzmacniające
 Cruiser Mk III (A13) – brytyjski czołg z okresu II wojny światowej